Meusnier ist der Familienname von:
 Jean-Baptiste Meusnier de la Place (1754–1793), französischer Mathematiker, Ingenieur und General

Sonstiges:
 Meusnier Point, Landspitze an der Danco-Küste, Grahamland, Antarktika